Niemcy:
 Nohn – dzielnica gminy Mettlach w kraju związkowym Saara, w powiecie Merzig-Wadern
 Nohn – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Vulkaneifel